ФК Подунавац се може односити на фудбалски клуб из следећих места:

 ФК Подунавац Белегиш 
 ФК Подунавац Ритопек
 ФК Подунавац Удовице